Анри I (4. мај 1008 — 4. август 1060) је био краљ Француске (1031—1060) из династије Капет.

Син је краља Робера II Побожног. Крунисан је 1027. још док му је отац био жив, са циљем да се обезбеди несметано наслеђивање.

Сталне борбе око територија 

Период његове власти обиљежен је сталним борбама око територија, као и за време његових претходника. У почетку, уз подршку мајке, придружио се брату Роберу Бургундијском 1025. у побуни против оца. Мајка је подржавала захтев млађег брата Робера Бургундијског да буде наследник. Када је умро отац имао је проблема са побуњеним братом, па му 1032. даје војводство Бургундије, које је 1016. Анри добио од оца.

Савез и сукоб са Вилијамом Освајачем 

Анри долази да помогне новопостављеном војводи Нормандије Вилијаму (будућем Вилијаму Освајачу ) да смири побуну вазала.

Анри и Вилијам Освајач су 1047. победили вазале у одлучној бици крај Каена, тако да је Вилијамово војводство било осигурано.

Неколико година касније Вилијам Освајач (који је био рођак енглеског краља) оженио се ћерком фландријског грофа. Анрија је уплашила могућа моћ Вилијама Освајача, па зато 1054. и 1058. покушава да освоји Нормандију. Међутим био је поражен и није успио да освоји Нормандију.

Расправа око Лорене 

Имао је три састанка са царем Светог римског царства Хенриком III. На трећем састанку маја 1056. расправљали су спор око Лорене. Расправа је постала толико жучна, да је краљ Француске Анри изазвао немачког краља и цара Хенрика III на двобој. Хенрик III није био добар ратник, па је побегао. Упркос свему Анри није добио Лорену.

Смрт 

Анри је умро 4. августа 1060. године. Покопан је у базилици Сен Дени. Наслеђује га син Филип I, који је тада имао 7 година. Због тога је Анријева жена Ана Кијевска владала 6 година као регент.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1008.
Умрли 1060.
Династија Капета
Француски краљеви
Бургундске војводе
Владари у Европи у XI веку